EME — в криптографії, спосіб побудови PRP для повідомлень великої довжини. Вдвічі повільніший від XTS, бо блочний шифр викликається двічі на блок.
 EME (від  — «Земля — Місяць — Земля») — техніка радіозв'язку на УКХ із використанням Місяця як відбивача (пасивного ретранслятора).